Премия Ранка () — награда, присуждаемая британским Фондом Ранка (). Названа в честь предпринимателя , основавшего Rank Organisation. Премия учреждена в 1972 году. Вручается с 1976 года в двух категориях: «Оптоэлектроника» и «Питание и земледелие». Размер премии обычно составляет меньше 100 тысяч британских фунтов (£) на категорию. Среди награждённых есть лауреаты Нобелевской премии и премии Тьюринга.

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии
 Лауреаты в категории Оптоэлектроника
  Лауреаты в категории Питание и земледелие 

Научные награды Великобритании
Награды по алфавиту